Histoire d'O (boek) (1954), een boek van Anne Desclos
 Histoire d'O (film) (1975), film uit Frankrijk van regisseur Just Jaeckin